Лев Никола́евич Скря́гин (1930—2000) — советский моряк, переводчик, писатель-маринист, автор многочисленных журнальных и газетных публикаций, очерков, а также книг на историко-морские темы. Внёс огромный вклад в популяризацию морского дела.

Биография 
Лев Николаевич Скрягин родился 4 августа 1930 года в семье потомственных моряков.

С десятилетнего возраста около семи лет с весны 1941 по 1947 годы жил в Соединённых Штатах Америки. Его отец — Николай Алексеевич Скрягин, капитан 2-го ранга, 12 марта 1941 года приказом наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова был назначен военно-морским атташе при посольстве СССР в Вашингтоне.

Вернувшись в СССР Лев Скрягин окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище, ходил матросом на судах рыбопромыслового тралового флота на Севере.

В совершенстве владел английским языком, с 17 лет — профессиональный переводчик.

В 1961 году в издательстве «Морской транспорт» вышла первая книга Льва Скрягина «По следам морских катастроф». Позже она выдержала 6 переизданий за рубежом.

Плавал 13 месяцев с Джоном Кеннеди Финлеем — капитаном-экстрамастером крупнейших в мире лайнеров, многому у него научился. За это время записал четыре тетради своего словаря морского жаргона.

В дальнейшем как представитель Всесоюзного объединения «Судоимпорт» и переводчик неоднократно привлекался для работы с иностранными делегациями, выезжал за рубеж. Работал в таких странах, как США, Англия, Греция, Кувейт, Куба, Индия, Иран, Ирак, Япония. С 1966 по 1980 годы совершил три кругосветных плавания на судах, проданных на экспорт В/О «Судоимпорт». Посетил 26 стран, 74 порта.

Одно время являлся специальным корреспондентом журналов «Вокруг света», «Техника — молодёжи», «Морской флот». Помимо 15 книг опубликовал более 500 очерков.

Самые известные книги Льва Скрягина — «Якоря» и «Морские узлы», которые неоднократно переиздавали и до сих пор используют в качестве учебных пособий.

Последние годы жил с женой в Москве, получая скромную пенсию. Домашними питомцами были пять котов с военно-морскими кличками. Эпизодически материально помогали близкие друзья. Практически до последних дней продолжал работать, составляя фундаментальный труд — словарь английских морских идиом, разделы которого публиковали малыми порциями в ежемесячнике «Морской флот». В результате тяжёлой болезни полностью лишился голоса. Умер 21 ноября 2000 года; похоронен в Москве на Кузьминском кладбище.

Семья 
 Отец — капитан 1-го ранга Николай Алексеевич Скрягин в предвоенные годы закончил разведшколу ГРУ в Красково в Подмосковье, прошёл стажировку в Лондоне. Американский разведчик Ладислав Фараго, автор книги «Война умов — анализ шпионажа и разведки XX века», так написал о Николае Скрягине: «Работая в Штатах более шести лет он ни разу не скомпрометировал себя и был одним из самых результативных русских разведчиков». Похоронен в Москве на Кузьминском кладбище.
 Прадед — адмирал Сергей Александрович Скрягин (1844—?), автор книг «Война со Швецией», «Сборник приказов и инструкций адмиралов» (1898) и других военно-исторических работ.

Основные публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Скрягин Л. Н. Тайны морских катастроф — 2-е изд. — : Транспорт, 1986. — 368 с. — 250000 экз.

Примечания

Ссылки 

 Дмитрий Калюжный, Олег Горяинов. Маринист
 Полярная Почта — Скрягин Лев Николаевич
 Морская библиотека Каланова
 Они тоже гостили на земле…

Мореплаватели СССР
Русские писатели по алфавиту
Писатели-маринисты
Похороненные на Кузьминском кладбище